Брезе может означать:

Топоним 
 Болгария
 Брезе — село в Смолянской области.
 Брезе — село в Софийской области.

 Босния и Герцеговина
 Брезе — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Брезе — село в общине Горажде Федерации Боснии и Герцеговины.
 Брезе — село в общине Лопаре Республики Сербской.
 Брезе — село в общине Рогатица Республики Сербской.
 Брезе — село в общине Тузла Федерации Боснии и Герцеговины.

 Германия
 Брезе — коммуна в земле Бранденбург.

 Словения
 Брезе — село в общине Радовлица.
 Брезе — село в общине Церкница.
 Брезе-при-Гросуплем — село в общине Гросупле.

 Франция
 Брезе — один из замков в долине Луары, недалеко от Сомюра.

 Хорватия
 Брезе — село в общине Горня-Стубица.
 Брезе — село в общине Дубрава.
 Брезе — село в общине Нови-Винодолски.
 Брезе — село в общине Свети-Юрай-на-Брегу.

См. также 
 Брезе-Виняры, Леопольд фон
 Дрё-Брезе — французский аристократический род.
 Майе-Брезе, Жан Арман де